Savary steht für:
 Savary (Flugzeug), französischer Flugzeugentwurf
 Savary Island, Ferieninsel in British Columbia, Kanada

Savary ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Savary (1918–1988), französischer Bildungspolitiker
 Anne-Catherine Menétrey-Savary (* 1938), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Anne-Jean-Marie-René Savary, duc de Rovigo (1774–1833), französischer General
 Claude-Étienne Savary (1750–1788), französischer Orientalist
 Eberhard Savary (1863–1919), deutsch-baltisch evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Felix Savary (1797–1841), französischer Astronom
 François-Pierre Savary (1750–1821), Schweizer Politiker
 Géraldine Savary (* 1968), Schweizer Politikerin (SP)
 Gilles Savary (* 1954), französischer Politiker (PS)
 Jacques Savary (1622–1690), französischer Kaufmann und wohl erster Handelswissenschaftler
 Louis-Philémon Savary (1654–1727), Sohn von Jacques Savary und Mitverfasser des Dictionnaire universel de commerce   
 Jacques Savary des Bruslons (1657–1716), Generalinspektor der Pariser Zollabfertigung
 Jean Savary (1930–2013), Schweizer Politiker (CVP), Präsident des Schweizerischen Bauernverbands
 Jérôme Savary (1942–2013), französischer Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Léon Savary (1895–1968), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Olga Savary (1933–2020), brasilianische Lyrikerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Paul Savary (* 1982), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Savery